Masmo – località del comune di Huddinge nella contea di Stoccolma
Masmo – stazione della metropolitana di Stoccolma